Olaszország
Cividate Camuno, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Cividate al Piano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében